

Persone
 AnnaSophia Robb (1993) – attrice statunitense
 Candace Robb (1950) – scrittrice statunitense
 Chad Robb Carvin (1977) – ex nuotatore statunitense
 Charles Spittal "Chuck" Robb (1939) – politico e militare statunitense
 Daphne Robb, nome coniugale Daphne Hasenjager (1929) – ex velocista sudafricana
 David Robb (1947) – attore britannico
 Douglas "Doug" Seann Robb (1975) – cantautore e musicista statunitense
 Edward Flanders Robb Ricketts, più conosciuto come Ed Ricketts (1897-1948) – biologo, ecologo e filosofo statunitense
 George Robb (1926-2011) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 J.D. Robb, pseudonimo di Nora Roberts, all'anagrafe Eleanor Marie Robertson (1950) – scrittrice statunitense
 Marjorie Newell Robb (1889-1992) – donna statunitense, tra gli ultimi sopravvissuti del naufragio del Titanic
 Muriel Robb (1878-1907) – tennista britannica
 Natalie J. Robb (1974) – attrice scozzese
 Peter Robb (1946) – scrittore australiano
 Robert "Robb" Flynn, pseudonimo di Lawrence Matthew Cardine (1967) – cantante e chitarrista statunitense
 Tommy Robb (1934) – ex pilota motociclistico nordirlandese

Altro
 Ghiacciaio Robb – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, Antartide